Международный аэропорт Тунис-Карфаген (, ) — аэропорт в городе Тунисе. Получил название в честь древнего города Карфаген, руины которого находятся к северу от аэропорта.

Является базой для четырёх авиакомпаний: Tunisair, Nouvelair Tunisia, Sevenair и Tunisavia.

Список авиакомпаний 
 Air Algérie (Алжир)
 Air Europa (Барселона, Мадрид)
 Air France (Лион, Марсель, Ницца, Париж-Шарль де Голль, Париж-Орли)
 Air Malta (Мальта)
 Alitalia (Милан-Мальпенса, Рим-Леонардо да Винчи)
 Blue Line (Париж-Шарль де Голль)
 British Airways (Лондон-Гатвик)
 Buraq Air (Бенгази, Триполи)
 Clickair (Барселона)
 Corsairfly (Париж-Орли)
 EgyptAir (Каир)
 Emirates (Дубай, Триполи)
 Jetairfly (Брюссель)
 Libyan Airlines (Бенгази, Триполи)
 Lufthansa (Франкфурт-на-Майне)
 Luxair (Люксембург)
 Nouvelair (Монастир)
 Qatar Airways (Доха)
 Royal Air Maroc (Касабланка)
 Royal Jordanian (Амман)
 Saudi Arabian Airlines (Джидда, Медина)
 Sevenair (Мальта, Палермо, Джерба, Габес, Гафса, Монастир, Табарка, Таузар)
 Syrian Arab Airlines (Дамаск)
 TUIfly (Кёльн/Бонн)
 Tunisair (Абиджан, Алжир, Амман, Амстердам, Афины, Бахрейн, Бамако, Барселона, Бейрут, Белград, Бенгази, Берлин-Шёнефельд, Бордо, Брюссель, Каир, Касабланка, Копенгаген, Дакар, Дамаск, Дубай, Дюссельдорф, Франкфурт, Женева, Гамбург, Стамбул-Ататюрк, Джидда, Киев-Борисполь, Кувейт, Лиссабон, Лондон-Хитроу, Люксембург, Лион, Мадрид, Марсель, Милан-Мальпенса, Мюнхен, Ницца, Нуакчотт, Оран, Палермо, Париж-Орли, Рим-Леонардо да Винчи, Стокгольм-Арланда, Страсбург, Тулуза, Триполи, Вена, Варшава, Цюрих)
 Turkish Airlines (Стамбул-Ататюрк)
 XL Airways France (Париж-Шарль де Голль)

Ссылки 
 Информация об аэропорте в World Aero Data
 Управление гражданской авиации и аэропортов Туниса

Тунис-Карфаген